Ива́н Миха́йлович Стебли́н-Каме́нский (5 ноября 1945, Ленинград — 3 мая 2018, Санкт-Петербург) — советский и российский , академик РАН (2003). Специалист в области иранистики, истории иранских языков, этимологии, фольклора и этнографии иранских народов, переводчик «Авесты», поэт.

Биография 
Родился 5 ноября 1945 года в Ленинграде в семье филолога-скандинависта М. И. Стеблина-Каменского. Окончил восточный факультет Ленинградского государственного университета по специальности «иранская филология» в 1968 году. Изучал персидский, осетинский, хорезмийский, авестийский, пушту, среднеперсидский, древнеперсидский, согдийский, таджикский, арабский, древнегреческий и латинский языки; персидскую литературу и материальную культуру Ирана.

С 1964 года участвовал в археологических и этнолингвистических экспедициях в Таджикистане, Туркмении, на Памире, в Туве, на Южном Урале, в Синьцзяне, Киргизии, Иране. Проводил там этнолингвистические и этноботанические исследования. В 1967 году работал учителем русского языка в сельской школе на Памире.

В 1968 году поступил в аспирантуру при Ленинградском отделении Института востоковедения АН (научный руководитель В. А. Лившиц) и в 1971 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Историческая фонетика ваханского языка».

С 1971 года работал младшим научным сотрудником Ленинградского отделения Института востоковедения. С сентября 1981 года работал старшим преподавателем на восточном факультете ЛГУ (отдельные курсы читал с 1972 года). В 1984 году защитил докторскую диссертацию «Земледельческая лексика памирских языков в сравнительно-историческом освещении» в Институте языкознания АН СССР в Москве.

С 1984 года — доцент кафедры иранской филологии восточного факультета, с 1987 года — профессор, с ноября 1991 года по ноябрь 2006 года — заведующий кафедрой иранской филологии. С сентября 1994 года исполнял обязанности декана Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета, в июне 1995 года был избран деканом, а в 2000 году был переизбран на второй срок, оставил пост декана в августе 2005 года.

30 мая 1997 года избран членом-корреспондентом РАН по Отделению языка и литературы (языкознание), 22 мая 2003 года — действительным членом РАН по Отделению историко-филологических наук. С декабря 2005 года — главный научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН.

Член Всесоюзного географического общества (1966), Российского Палестинского общества (1973), Международного комитета «Корпус ираноязычных надписей» (1989), Общества иранистов Европы (1990); Петербургского литературного общества (1996), Таджикского общества культурных связей с соотечественниками за границей «Пайванд» (1997), Российского общества востоковедов (вице-президент, 1997), Совета регионального общественного движения «Конгресс петербургской интеллигенции»(1999).

Автор более 150 опубликованных работ. Входил в состав редколлегий книжных серий «Литературные памятники» (с 1989) и «Мифы, эпос, религии Востока» (с 1993).

Основные опубликованные работы

Книги 
 Культурные растения в памирских языках. Очерки по истории лексики памирских языков. Названия культурных растений. — , 1982. — 168 с.
 Этимологический словарь ваханского языка. — , 1999. — 480 с. (30 п.л.).
 Стеблин-Каменские (Стеблинские, Стеблин-Каминские). Опыт историко-генеалогического исследования. — СПб.: Изд-во ВИРД, 2005. — 312 с. Печ.л. 21,25 (Совместно с В. В. Коротенко, А. А. Шумковым).
 Стихи, пьесы, переводы / [составление, примечания и послесловие, редакция Т.Л. Никольской]. - СПб.: Петербургское востоковедение, 2015. - 320 с., [1] л. цв. портр.

Издания и переводы 
 Сказки народов Памира. Перевод с памирских языков. — М., 1976. — 536 с. (Составление и комментарии совместно с А. Л. Грюнбергом).
 Языки Восточного Гиндукуша. Ваханский язык. Тексты, словарь, грамматический очерк. — М., 1976. — 670 с. (Совместно с А. Л. Грюнбергом).
 Сказки и легенды Систана. Перевод с персидского, составление и комментарии. — М., 1981. — 271 с. (Совместно с А. Л. Грюнбергом).
 La langue wakhi. T.1: Corpus de littérature orale. T.2: Essai grammatical et dictionnaire wakhi-francais. Edité et traduit par Dominique Indjoudjian. Paris, «Editions de la Maison des Sciences de l’Homme», 1988. 290 p. + 376 p. + 7 pl., ill., carte (Перевод на франц. книги, изданной совместно с А. Л. Грюнбергом).
 Авеста. Избранные гимны. Перевод с авестийского и комментарии. — Душанбе: Адиб, 1990. — 176 с.
 Авеста. Избранные гимны. Из Видевдата / Перевод с авестийского И. Стеблин-Каменского. — М.: Дружба народов, 1993. — 208 с.
 Гаты Заратуштры / Пер. с авест., вступ. ст., комм. и прилож. И. М. Стеблин-Каменского. — СПб.: Петербургское востоковедение, 2009. — 192 с. — ISBN 978-5-85803-385-1

Статьи 
 Фольклор Вахана // Фольклор и этнография. — Л., 1970. — С. 212-219.
 Этнолингвистическая характеристика Восточного Гиндукуша // Проблемы картографирования в языкознании и этнографии. — Л., 1974. — С. 276—283 (Совместно с А. Л. Грюнбергом).
 Флора иранской прародины. Этимологические заметка // Этимология. 1972. — М., 1974. — С. 138—140.
 Повседневная и ритуальная пища ваханцев // Страны и народы Востока. Вып. XVI. Памир. — М., 1975. — С. 192—209.
 Два ваханских топонима // Иранское языкознание. История, этимология, типология (к 75-летию проф. В. И. Абаева). — М., 1976. — С. 182—185.
 Река иранской прародины // Ономастика Средней Азии. — М., 1978. — С. 72-74.
 «Колени» и «локти» памирского субстрата // Переднеазиатский сборник. III. История и филология стран Древнего Востока. — М., 1979. — С. 212—214 (Резюме на англ. языке, с. 276).
 Памирские языки о мифологии древних иранцев // Этнические проблемы истории Центральной Азии в древности (II тысячелетие до н. э.). — М., 1981. — С. 238—241 (Резюме на англ. языке, с. 241).
 Бактрийский язык // Основы иранского языкознания. Среднеиранские языки. — М., 1981. — С. 314—346.
 Историческая классификация ваханских глаголов // Иранское языкознание: Ежегодник. 1980. — М., 1981. — С. 57—66.
 Новые материалы по ваханской лексике // Иранское языкознание: Ежегодник. 1980. — М., 1981. — С. 178—185.
 Венок из Вахана. — Monumentum Georg Morgenstierne. II. «Acta Iranica», vol. 22. Leiden, 1982, p. 227—249.
 Названия пахотного орудия в памирских языках // Иранское языкознание: Ежегодник. 1981. — М., 1985. — С. 154—170.
 Термины орошения в памирских языках // Иранское языкознание: Ежегодник. 1982. — М., 1987. — С. 132—157.
 Iranian languages [of Central Asia] // Encyclopaedia Iranica, ed. by E.Yarshater. Vol. V, fasc.2, p. 223a — fasc.3, p. 226a, New York: Routledge and Kegan Paul, 1990.
 Пардэ «Кербела» // Традиционное мировоззрение у народов Передней Азии: Сб. статей / под ред. М. А. Родионова, М. Н. Серебряковой. — М., 1992. — С. 170—181, Примечания с. 218—221.
 Первое путешествие И. И. Зарубина на Памир летом 1914 г // Вопросы памирской филологии. Вып. 4. — Душанбе, 1992. — С. 21—36; — «Кунсткамера. Этнографические тетради». Вып. 1. СПб., 1993. — С. 139—150.
 Кому молился и что пил Афанасий Никитин в Индии // Русская литература. — 1995. — № 3. — С. 86—93.
 Памяти Амнуна Давыдова (1935—1993 гг.) // Кунсткамера. Этнографические тетради. Вып. 8-9. — СПб., 1995. — С. 435—442.
 Avestan kəmčiţ paiti čaqrušanąm — «East and West». Vol.45, Nos. 1—4 (December 1995), p. 307—310.
 Лексика полевых работ в памирских языках // «Петербургское востоковедение», вып. 9. Центр «Петербургское Востоковедение». — СПб., 1997 [1998]. — С. 208—226.
 Об А. Н. Болдыреве и его «Осадной Записи». — [Предисловие в кн.:] А. Н. Болдырев. Осадная Запись (Блокадный дневник). Подготовили к печати В. С. Гарбузова и И. М. Стеблин-Каменский. — СПб., 1998. — С. 7—13.
 Eškāš(e)mī. — «Encyclopaedia Iranica», ed. by E.Yarshater. Vol. VIII, fasc. 6 (Mazda Publishers, Cosa Mesa, California, 1998), p. 614b—615b.
 Александр Леонович Грюнберг-Цветинович (1 марта 1930 — 3 марта 1995) // «Страны и народы Востока». Вып. ХХХ: Центральная Азия. Восточный Гиндукуш. — СПб., 1998. — С. 5—29.
 
 Персидские слова с исходом -dar, -tar. — «Востоковедение. 21». — СПб., 1999. — С. 75—100.
 Гаты Заратуштры. Вступление, стихотворный перевод с авестийского и комментарии И. М. Стеблин-Каменского // Вестник древней истории. — 2000. — № 2. — С. 290—300 (Приложение).
 Анекдоты про востоковедов // Scripta Gregoriana: Сборник в честь семидесятилетия академика Г. М. Бонгард-Левина. — М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2003. — С. 470—486.
 Михаил, сын Бориса // Scripta Yemenica. Исследования по Южной Аравии. Сборник научных статей в честь 60-летия М. Б. Пиотровского. — М., 2004. — С. 5—14.
 Сонеты, переводы сонетов и 14-строчных газелей. 14-строчные акростихи // О Востоке, о любви. Стихи восточников и востоковедов к 150-летию Восточного факультета. — СПб., 2005. — С. 137—145.
 Философия Муаллима // Центральная Азия от Ахеменидов до Тимуридов. Археология, история, этнология, культура. Материалы международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Александра Марковича Беленицкого. — СПб., 2005. — С. 31—35 (Приложение: Стихи, посвященные Муаллиму, с. 35-37).
 Авеста и зороастризм: древность и современность (религия и оккультизм) // Труды Объединенного научного совета по гуманитарным проблемам и историко-культурному наследию. 2004. — СПб., 2005. — С. 139—150.
 Анекдоты про востоковедов (вторая серия) // Turcica et ottomanica: Сборник статей в честь 70-летия М. С. Мейера. — М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2006. — С. 30—48.
 Над поэзией арабистики (к 60-летию Михаила Анатольевича Родионова) // Культура Аравии в азиатском контексте: Сборник статей к 60-летию М. А. Родионова. — СПб.: Петербургское востоковедение, 2006. — С. 5—13.
 Арийско-уральские связи мифа о Йиме // Арийская цивилизация в контексте Евроазиатских культур. — Душанбе, 2006. — С. 100—101.
 Александр Леонович Грюнберг (1 марта 1930 — 3 марта 1995) // Индоиранское языкознание и типология языковых ситуаций: Сборник статей к 75-летию профессора А. Л. Грюнберга (1930—1995) / Отв. ред. М. Н. Боголюбов. — СПб., 2006. — С. 7—22.
 Список трудов Александра Леоновича Грюнберга // Индоиранское языкознание и типология языковых ситуаций: Сборник статей к 75-летию профессора А. Л. Грюнберга (1930—1995) / Отв. ред. М. Н. Боголюбов. — СПб., 2006. — С. 23—31.
 Анекдоты про востоковедов — 3 (третья серия) // Проблемы общей и региональной этнографии (К 75-летию А. М. Решетова). — СПб.: МАЭ РАН, 2007. — С.353—372.

Награды 
 Нагрудный знак «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (приказ МОПО РФ 28.01.1999, № 08-11)
 Приказом Президента Республики Таджикистан от 14 апреля 1999 г. (№ 1188) награждён орденом «Дусти» («Дружба») (№ 0021) за «плодотворную работу и выдающиеся заслуги в исследовании истории, языка, литературы и культуры таджикского народа, подготовке научно-педагогических кадров, специалистов с высшим образованием для Таджикистана…»
 «Почётная награда» Университета Сока Гаккаи (Япония, 6 января 2000 г.)
 Лауреат Университетской премии за лучшие научные труды (январь 2001 г.)
 Стипендия им. С. А. Новгородова за вклад в организацию и развитие научно-исследовательской работы студентов из Республики Саха (Якутия) (октябрь 2002 г., свидетельство № 13)
 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (3 ноября 2003 г., № 210423)
 Медаль «В память 1000-летия Казани»™ (№ 199357, указ Президента РФ от 30 июня 2005 г.)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (22 января 2005 года) — за заслуги в научной и педагогической деятельности и большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.
 Выбран в число «Чехреха-йе мандегар» Исламской Республики Иран («Достойные личности», англ. «Lasting Figures», ноябрь 2005 г.)

Примечания

Ссылки 
 
 Страница на сайте ИЛИ РАН
 Страница на сайте ИВР РАН
 Страница на сайте восточного факультета СПбГУ
 Статья на сайте серии «Литературные памятники»
 Историческая справка на сайте Архива РАН

Востоковеды СССР
Востоковеды России
Иранисты
Выпускники восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Деканы восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Сотрудники ИВР РАН
Сотрудники Института лингвистических исследований РАН
Члены Русского географического общества после 1991 года
Члены Императорского православного палестинского общества
Члены Географического общества СССР
Русские поэты
Поэты XX века
Авторы Энциклопедии ислама